Коленцево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Коленцево — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Коленцево — деревня в Кашинском районе Тверской области.